AG7 est une abréviation ou acronyme désignant :

 un modèle de stylo de la marque Space Pen
 un format de piles
 une planète mineure